FC Kuressaare este o echipă de fotbal din Kuressaare, Estonia. Clubul a fost înființat în 1990, și joacă pe stadionul Kuressaare linnastaadion.

FC Kuressaare în fotbalul estonian 

W –Liga de vest

Jucători notabili 
  Viktor Alonen
  Trond Inge Haugland
  Risto Kallaste
  Alari Lell
  Tõnis Kalde
  Otar Korgalidze
  Dmitri Kulikov
  Marek Lemsalu
  Martin Lepa
  Valdemaras Martinkenas
  Tarmo Neemelo
  Jan Õun
  Svajunas Rauckis
  Tarmo Saks
  Tomas Sirevičius
  Maksim Smirnov
  Mark Švets
  Kim Solberg
  Rainer Veskimäe

Note

Legături externe 
 Site-ul oficial al echipei de fotbal FC Kuressaare 

Fondări în 1997
k